Außenministerrat steht für:
 Rat für Auswärtige Angelegenheiten der Europäischen Union
 Rat der Außenminister der Hauptsiegermächte des Zweiten Weltkrieges, geschaffen auf der Potsdamer Konferenz 1945
 Außenministerrat der Arabischen Liga